Garinish ist der Name folgender irischer Inseln:

 Garinish (Bantry Bay) in der Bantry Bay, County Cork
 Garinish (Garinish Bay) in der Garinish Bay, County Cork
 Garinish (Kenmare River) im Kenmare River, County Kerry

Siehe auch:
 Garinish West, irische Insel in der Bantry Bay, County Cork